Grigorij Rasputin – rzekomy mnich, uzdrowiciel, doradca cara Mikołaja II
 Walentin Rasputin – rosyjski pisarz

Filmy 
 Rasputin – film z 1966 roku
 Rasputin – film z 1996 roku

Utwory muzyczne 
 Rasputin – utwór zespołu Boney M